Simmler ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Simmler (1852–1923), deutsche Illustratorin

 Friedrich Simmler (1801–1872), deutscher Maler, Radierer und Lithograph, Vater von Antonia, Franz Joseph, Joseph und Wilhelm
 Jacques Simmler (1841–1901), Schweizer Architekt
 Johann Simmler (1895–1947), österreichischer Offizier des Bundesheeres und Generalmajor der deutschen Wehrmacht
 Johann Jakob Simmler (1716–1788), Schweizer Geistlicher, Schulmann und Kirchenhistoriker
 Johannes Simmler (1693–1748), Schweizer Maler
 Joseph Simmler (1842–1899), deutscher Illustrator
 Josias Simler (auch Josias Simmler; 1530–1576), Schweizer Theologe und Landeskundler
 Józef Simmler (1823–1868), polnischer Maler
 Monika Simmler (* 1990), Mitglied der Geschäftsleitung der SP Schweiz und Vorstandsmitglied der JUSO Schweiz
 Wilhelm Simmler (1840–1923), deutscher Maler

Siehe auch:

 Simler